Сергей Чумаков:
 Чумаков, Сергей Иванович (1928—1994) — советский каноист, мастер спорта, участник Олимпийских игр 1952 года.
 Чумаков, Сергей Сергеевич (род. 1972) — певец и музыкант.
 Чумаков, Сергей Яковлевич (1910—1994) — ректор Пермского государственного педагогического института